Sergei Gussew (russisch Серге́й Гу́сев) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Ewtejewitsch Gussew (1897–1984), sowjetischer Dokumentarfilmer 

 Sergei Wladimirowitsch Gussew (* 1975), russischer Eishockeyspieler